El Circuito KymiRing es un circuito de carreras ubicado en Kausala, Iitti, Finlandia. Este circuito es el primero de Finlandia en tener grado uno de la FIA. Creado el 19 de agosto de2019 y probado por todos los pilotos de MotoGP para la carrera de Finlandia en la Temporada 2020 pero no se disputó la carrera debido a los cambios en el calendario por el COVID-19.

Instalaciones 

La pista de carreras principal, diseñada por Pohjola y Apex Circuit Design Ltd, tiene 4,6 kilómetros (2,9 millas) de largo. Además, el complejo contará con una pista de rallycross de 1,56 kilómetros (0,97 millas) con una vuelta comodín de 0,1 kilómetros (0,062 millas), que se desviará de la línea de meta del circuito principal.

Las instalaciones de formación de conductores para el uso de las escuelas de conducción locales se encuentran junto a la pista principal, utilizando partes de la pista para proporcionar varios módulos de formación personalizables. También se incluye en los planes un parque temático de seguridad vial para familias con niños.

En su totalidad cubre un área de 1.8 kilómetros cuadrados (0.69 millas cuadradas). El interior de la pista se puede utilizar como lugar para ferias, festivales y otros eventos masivos, con espacio para servicios de hospitalidad y gastronomía. Las empresas potenciales, especialmente las del sector automotriz, han sido designadas como un área de parque empresarial en las afueras del circuito, junto a la carretera principal 12 .

Los servicios de alojamiento en el circuito consisten principalmente en cabañas junto a la vía, denominadas "graneros de juguete" por la dirección del circuito. Cualquier hotel potencial en el lugar se construirá en una etapa posterior.

Es la primera y única pista en los países nórdicos que cumple con la licencia de grado 1 de la FIA más alta .

Competiciones 
En julio de 2017, Kymi Ring y Dorna Sports , titular de los derechos comerciales de MotoGP, firmaron un contrato de cinco años para organizar el Gran Premio de Finlandia de motocicletas . Inicialmente, se suponía que el evento estaría en el calendario de MotoGP 2020, pero debido a la pandemia de COVID-19 , se trasladó a 2021. Será la primera vez que la categoría reina de las carreras de motos correrá en el país desde 1982.

Circuitos de carreras de Finlandia
Kouvola